O nome Kammuri foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste, o nome se refere à constelação de Corona Borealis em japonês:
 Tempestade tropical Kammuri (2002) - tempestade tropical que atingiu o sudeste da China, causando pelo menos 107 fatalidades e mais de 500 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Kammuri (2008) - tempestade tropical que atingiu o sul da China e a região norte da Indochina, causando pelo menos 177 fatalidades e mais de 400 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação